Roth může být:

 Roth – zemský okres v bavorském vládním obvodě Střední Franky
 Roth (Bavorsko) – město v Bavorsku
 Porýní-Falc, Německo
 Roth an der Our
 Roth bei Prüm
 Roth (Altenkirchen)
 Roth (Bad Kreuznach)
 Roth (zemský okres Rýn-Hunsrück)
 Roth (zemský okres Rýn-Lahn)

příjmení
 Roth (příjmení) – německé příjmení